Predpóna ali prefíks:
 v jezikoslovju (lingvistiki) besedotvorno obrazilo, ki se postavi pred podstavo tvorjene besede. Bolj strokovno je predpona morfem levo od podstave, npr. pra-, ne- od-, proti-, pri-za- v besedah pražival, nesrečen, odvihati, protimaterija, prizanesti (Vir: SSKJ, SP)
 v znanosti se uporabljajo dogovorjene predpone, ki  so kot okrajšava za izražanje vrednosti, ki so bodisi dosti večje, bodisi dosti manjše od osnovne enote, npr. kilo-meter -> kilometer.

Glej tudi 

 grške številčne predpone
 latinske številčne predpone
 pripona (sufiks)
 infiks

Zunanje povezave 

Jezikoslovje

da:Præfiks
eo:Prefikso